Зелиг — немецкая фамилия; также устаревшая форма еврейского мужского личного имени Зелик (Зейлик, ).

Носители фамилии 
 Зелиг, Карл (1894—1962) — швейцарский писатель и журналист, биограф Альберта Эйнштейна.
 Зелиг, Рюдигер (род. 1989) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Зелиг, Эрих (1909—1984) — немецкий боксёр-профессионал, чемпион Германии.

Другое 
 «Зелиг» — фильм режиссёра Вуди Аллена.
 Зейлик Могилевский (1858—1914) — настоящее имя еврейского актёра Зигмунда Могулеско.

См. также 
 Зелигер
 Зелигман
 Зелигсон